Utermann steht für:
 Galerie Utermann, Kunstgalerie in Dortmund

Utermann ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Utermann (1905–1986), deutscher Soziologe und Sozialarbeitswissenschaftler
 Utz Utermann  (Pseudonyme Wilhelm Roggersdorf, Mathias Racker; * 1912 als Wilhelm Utermann, † 1991), deutscher Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor und Filmproduzent